SSQ – ogólne oznaczenie średniorocznej wartości przepływu rzeki przy średniej wodzie (m³/s)
 SSQ – zespół muzyczny
 SSQ – kod IATA portu lotniczego La Sarre w Kanadzie (Quebec)
 SSQ – kod IATA portu lotniczego Shell Lake w Stanach Zjednoczonych (Wisconsin)
 SSQ – engineer team SolidSQuad